Comoara – villaggio del comune di Drăgănești-Vlașca (Romania)
 Il tesoro (Comoara) – film del 2015 diretto da Corneliu Porumboiu